Bergshamra kan syfta på:

 Bergshamra, Norrtälje kommun – en tätort i Norrtälje kommun
 Bergshamra (södra delen) – en tidigare småort i  Norrtälje kommun –2015
 Bergshamra, Solna kommun  – en stadsdel i Solna
 Bergshamra gård – en tidigare jordbruksfastighet i Bergshamra, Solna kommun
 Bergshamra (tunnelbanestation) – en tunnelbanestation i Solna
 Bergshamra IP – en idrottsplats i Solna
 IFK Bergshamra – ett fotbollslag

Se även
Bergshammar